Metropolia belgradzka (prawosławna) – administratura prawosławna obejmująca struktury cerkiewne w Księstwie, a następnie Królestwie Serbii, istniejąca w latach 1831–1920
 Metropolia belgradzka (katolicka) – administratura Kościoła rzymskokatolickiego działająca od 1986